Ireland är ett efternamn och kan syfta på följande:

Personer med efternamnet
Colin Ireland (1954–2012), brittisk seriemördare
Dennis Ireland (född 1954), nyzeeländsk roadracingförare
Innes Ireland (1930–1993), brittisk officer, fallskärmsjägare, ingenjör och racerförare 
Jill Ireland (1936–1990), brittisk skådespelare
John Ireland, flera personer
John Ireland (politiker) (1827–1896), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Texas
 John Ireland (ärkebiskop) (1838–1918), amerikansk romersk-katolsk ärkebiskop
John Ireland (kompositör) (1879–1962), brittisk kompositör
John Ireland (skådespelare) (1914–1992), amerikansk skådespelare
Kathy Ireland (född 1963), amerikansk fotomodell, skådespelare och författare
Mike Ireland (född 1974), kanadensisk hastighetsåkare på skridskor
Stephen Ireland (född 1986), irländsk fotbollsspelare
William Henry Ireland (1775–1835), brittisk litterär förfalskare

Engelska efternamn